

Termin -{ASV}- ima više značenja.
 ASV je oznaka za -{Src}- (gen).
 Avijan sarkoma virus, ptičiji virus.